Phd o PhD può riferirsi a:

Università e ricerca 
PhD o Ph.D. – sigla di Doctor of Philosophy (dal latino Philosophiæ Doctor), il più alto titolo accademico conseguibile in Italia ed all'estero.

Sigle 
 Post-impact Head Deceleration

Codici 
 PHD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Harry Clever Field, New Philadelphia (Ohio) , Stati Uniti
 PHD – codice vettore ICAO di Duncan Aviation
 phd – codice ISO 639-3 della lingua phudagi

Musica 
 Ph.D.  – gruppo musicale britannico
 Ph.D.  – album discografico dei Ph.D. del 1981